Estorãos pode ser:

 Estorãos - freguesia no concelho de Fafe, Portugal
 Estorãos - freguesia no concelho de Ponte de Lima, Portugal

Desambiguação